Джоанна Глисон (, наст. имя Джоанн Холл ; род. 2 июня 1950 года) — канадская актриса и певица, лауреат премии «Тони».

Жизнь и карьера 
Глисон родилась в Торонто, Онтарио. Она является дочерью телеведущего Монти Холла. В мае 1956 года она вместе с семьёй переехала в Нью-Йорк, а позже в Лос-Анджелес, штат Калифорния. Она получила образование в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, а позже закончила Западный колледж.

Хотя Глисон снялась в более чем пятидесяти фильмах и телесериалах, она является наиболее известной за свою работу в театре. Её дебют был в 1977 году в мюзикле I Love My Wife, который принёс ей первую крупную награду в карьере — Theatre World Award. В последующие годы она достигла широкого признания за свою работу на бродвейской сцене в многочисленных мюзиклах. В 1988 году она выиграла высшую театральную премию «Тони» за главную роль в мюзикле Into the Woods.

На телевидении она получила первую известность по роли в ситкоме «Привет, Ларри» (1979—1980). Затем она выступила в качестве ведущей собственного шоу «Личная сторона». Позже последовали роли в таких фильмах как «Ханна и её сёстры» и «Ревность». Она сыграла роль жены героя Вуди Аллена в фильме 1989 года «Преступления и проступки».

В девяностых она появилась в таких фильмах как «Иллюзия убийства 2», «Опус мистера Холланда», «Ночи в стиле буги» и «Если бы стены могли говорить». На телевидении она сыграла одну из главных ролей в ситкоме «Любовь и война» (1992—1995). В последние годы она появилась в сериалах «Западное крыло», «Практика», «Друзья» и «Хорошая жена».

Глисон была замужем трижды. С 1994 года она состоит в браке с актёром Крисом Сарандоном.

Фильмография

Награды и номинации 
Награды
 1977 Theatre World Award — I Love My Wife
 1986 Drama Desk Award for Outstanding Featured Actress in a Play — It’s Only a Play
 1986 Drama Desk Award for Outstanding Featured Actress in a Play — Social Security
 1988 Drama Desk Award for Outstanding Featured Actress in a Musical — Into the Woods
 1988 Tony Award for Best Actress in a Musical — Into the Woods
Номинации
 1985 Drama Desk Award for Outstanding Featured Actress in a Play — Joe Egg
 1985 Tony Award for Best Featured Actress in a Play — Joe Egg
 2005 Drama Desk Award for Outstanding Featured Actress in a Musical — Dirty Rotten Scoundrels
 2005 Tony Award for Best Featured Actress in a Musical — Dirty Rotten Scoundrels

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Драма Деск»
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Выпускники Оксидентал-колледжа
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Киноактрисы США